Der Dreiband-Weltcup 2016/6 war das sechste UMB/CEB-Weltcupturnier im 30. Jahr des Dreiband-Weltcups. Es fand vom 24. bis zum 30. Oktober im Complexe Sportif des Salines in La Baule an der französischen Atlantikküste statt. Es war das erste Dreiband-Weltcupturnier, einer Spielart des Karambolage-Billard, in Frankreich seit 1992 in Orléans.

Geschichte 
Mit einer Weltklasseleistung eliminierte der Vietnamese Mã Xuân Cường den Weltranglistenersten Frédéric Caudron gleich in der ersten Runde aus dem Wettbewerb. Auch für den Lokalmatador Jérémy Bury war durch die Niederlage gegen Ex-Weltmeister Marco Zanetti das Turnier früher als gewünscht beendet. Dafür konnte sein Landmann Jérôme Barbeillon die Ehre der Franzosen durch einen Sieg gegen Cho Chi-yeon aufrechterhalten und siegte auch im Achtelfinale gegen den Caudron Bezwinger Ma. Mit seinem zweiten Sieg nach starken Leistungen war Torbjörn Blomdahl nach dem Ausscheiden von Caudron auf einem guten Weg zur neuen Nummer Eins der Welt. Im Viertelfinale hatte er sein Ziel durch den Sieg gegen Nikos Polychronopoulos dann auch erreicht. Die Niederlage im Halbfinale gegen Daniel Sánchez war nicht mehr entscheidend. Sánchez traf im Finale auf den Türken  Murat Naci Çoklu der sich durch solide Leistungen für das letzte Match qualifizierte. Das Finale endete mit einem nicht so klar zu erwartenden Sieg für Çoklu, der zum zweiten Mal nach 2015 in Istanbul, ganz oben auf dem Treppchen stand.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Turniermodus 
Ab 2013 hat sich einiges am Turniermodus geändert. Das Satzsystem wurde abgeschafft, da die Matchzeit nicht kalkulierbar war. Es konnten Matches zwischen drei und fünf Sätzen dauern. Somit war eine gute Zeitplanung nicht möglich. Die Partiedistanzen wurden auf 30 Points in den Pre-Qualifikationsrunden und auf 40 Points in der Hauptqualifikation und in den KO-Spielen festgesetzt. In den Qualifikationsrunden ist ein Unentschieden möglich. In Der KO-Runde wird bei einem Unentschieden eine Verlängerung gespielt. Jeder der beiden Spieler startet mit dem Anfangsstoß. Wer mehr Punkte erzielt gewinnt das Match. Sollte es in der Verlängerung auch Unentschieden stehen wird wieder mit dem Anfangsstoß gestartet bis ein Sieger feststeht. Die Shot clock stand auf 40 Sekunden. Jeder Spieler kann pro Match zwei Verlängerungen nehmen. Damit verlängert sich die Stoßzeit jeweils um 40 Sekunden. Wildcards gibt es nur noch zwei für den Ausrichter und je eine für drei der vier Verbände
CPB, ACBC, CEB und ACC in denen der Weltcup nicht stattfindet.

Es werden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizieren sich die 12 Gruppensieger und die drei besten Gruppenzweiten für die Finalrunde. Gespielt wird das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler und Wildcards 
Die ersten 12 Spieler der Weltrangliste und die Wildcard-Spieler nahmen als Spieler automatisch am Turnier in der KO-Runde teil. Die ersten vier der Weltrangliste werden an die Positionen 1, 16, 8 und 9 gesetzt.

  Frédéric Caudron
  Torbjörn Blomdahl
  Eddy Merckx
  Dick Jaspers
  Marco Zanetti
  Daniel Sánchez
  Sameh Sidhom
  Nikos Polychronopoulos
  Cho Jae-ho
  Kang Dong-koong
  Roland Forthomme
  Kim Haeng-jik

Wildcardspieler:
1× ACC:  Mohamed Zayed
1× CPB:  Javier Teran
1× ACBC:  Lee Choong-bok
2× Organisierender Ausrichter:  Jérémy Bury,  Jérôme Barbeillon

Qualifikationsrunde 
Aufgrund der Übersichtlichkeit werden die Qualifikationsrunden 1, 2 und 3 nicht dargestellt. Diese können unter den Links bei der UMB nachgeschaut werden. In der letzten (4.) Qualifikationsrunde wird bis 40 Punkte in den Gruppen A–L zu je 3 Spielern gespielt. Die Gruppenersten und die drei besten Gruppenzweiten kommen in die Endrunde der besten 32. Bei Punktegleichstand gilt der bessere GD.

(Die gefetteten Zahlen zeigen die ausschlaggebende Wertung für den Einzug in die Endrunde an.)

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle Spieler aufgeführt, sondern nur die besten 32 (Teilnehmer der Finalrunde). Die komplette Liste kann bei der UMB eingesehen werden.

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Dreiband-Weltcup 2016/1 vom 1. bis zum 7. Februar in Bursa,  Türkei
 Dreiband-Weltcup 2016/2 vom 27. März bis zum 2. April in Luxor,  Ägypten
 Dreiband-Weltcup 2016/3 vom 16 bis zum 22. Mai in Ho-Chi-Minh-Stadt,  Vietnam
 Dreiband-Weltcup 2016/4 vom 18. bis zum 24. Juli in Porto,  Portugal
 Dreiband-Weltcup 2016/5 vom 29. August bis zum 4. September in Guri,  Südkorea
 Dreiband-Weltcup 2016/7 vom 11 bis zum 17. Dezember in Hurghada,  Ägypten

2016 6
Karambolageveranstaltung 2016
Sportveranstaltung in Pays de la Loire
Billardturnier in Frankreich
La Baule-Escoublac